Poultney – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland.

Wsie w stanie Vermont